Willem Robert (1847-1914), Nederlands musicus
Willem Robert (1874-1955), idem, zoon van bovenstaande